«Позорный столб» — рассказ Александра Грина, написанный в 1911 году.

Сюжет 
Действие рассказа происходит в вымышленной Кантервильской колонии. Некто Гоан Гнор похищает девушку по имени Дэзи Крок. Похитителя вскоре ловят, избивают и привязывают к позорному столбу. Утром Гоана освобождают с условием покинуть колонию навсегда, и Дэзи уходит с ним. Рассказ заканчивается словами «Они жили долго и умерли в один день».

Публикация и восприятие 
Рассказ «Позорный столб» был написан в 1911 году и увидел свет на страницах двух выпусков (7 и 8) «Всеобщего журнала литературы и искусства, науки и общественной жизни» за тот же год. В 1913 году он был включён в одноимённый авторский сборник. Литературоведы отмечают жизнеутверждающее настроение этого рассказа: Гоан и Дэзи не смиряются перед судьбой, не боятся пойти ей наперекор и получают счастье как заслуженную награду. «Позорный столб» может считаться одним из наиболее романтичных произведений Грина.

Примечания 

Рассказы Александра Грина
Рассказы 1911 года